Le psaume 12 peut désigner : 
 le psaume 12 (11) : psaume 12 selon la numérotation hébraïque, psaume 11 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 13 (12) : psaume 13 selon la numérotation hébraïque, psaume 12 selon la numérotation grecque.